Cave Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cave Spring (Alabama)
 Cave Spring (Georgia)
 Cave Spring (Kentucky)
 Cave Spring (Missouri)
 Cave Spring (Tennessee)
 Cave Spring (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cave Spring Commercial Historic District, in Cave Spring, Georgia, ID-Nr. 80001028
 Cave Spring Farm, in Smiths Grove, Kentucky, ID-Nr. 96001343
 Cave Spring Female Academy, in Cave Spring, Georgia, ID-Nr. 80001030
 Cave Spring High School, in Cave Spring, Georgia, ID-Nr. 80001032
 Cave Spring Railroad Station, in Cave Spring, Georgia, ID-Nr. 80001034
 Cave Spring Residential Historic District, in Cave Spring, Georgia, ID-Nr. 80001035

Siehe auch:
 Cave Springs